

Chimica 
 Neon  – elemento chimico
 Neon  – termine usato impropriamente per indicare le lampade fluorescenti

Musica 
 Neon  – etichetta discografica del Regno Unito
 Neon  – gruppo musicale new wave italiano, attivo dalla fine degli anni settanta
 Neon – singolo di Lena del 2013
 Neon - Le ali – singolo di Marracash del 2020
 Neon – singolo di Hu del 2020

Zoologia 
 Neon  – nome usato informalmente per riferirsi ai pesci della specie Paracheirodon innesi
 Neon  – genere di ragni della famiglia Salticidae

Altro 
 Neon lo Sconosciuto  – personaggio della DC Comics della Golden Age, prima della Quality Comics
 Neon  – Coprocessore SIMD presente nei S.O.C. basati su cpu ARM.
 Neon  – abbreviazione per Neonecronomicon, primo MUD italiano